Orascom Telecom Algérie (OTA) est une entreprise de droit algérien. Créée en juillet 2001, elle est devenue leader dans le domaine de la téléphonie mobile, avec plus de 10 millions d'abonnés. Elle compte 3000 employés.

Orascom Telecom en Algérie
Orascom Telecom Algérie, est une filiale de Orascom Telecom Holding. Elle a remporté la deuxième licence de téléphonie mobile de type GSM au prix de à 737 millions de dollars ($us). L'investissement global à la fin de l'année 2006 (2001-2006) incluant la mise en place du réseau est estimé à plus de 2,7 milliards de dollars ($us). Les technologies utilisées par Orascom Telecom Algerie (OTA) sont françaises (Alcatel) et allemandes (Siemens).

Aujourd'hui, Orascom Telecom Algérie représente près de 45 % du chiffre d'affaires de la holding Orascom. OTA a notamment permis à la holding de devenir un groupe important du monde des télécommunications.

Au mois de , Orascom Telecom Algérie a fait savoir que les autorités fiscales algériennes, par le biais de la direction des grandes entreprises, lui ont signifié un redressement fiscal, au titre des exercices 2005, 2006 et 2007, de 596,6 millions de dollars.

Voir aussi

Liens internes 
 Orascom Telecom Holding
 logo du Marque Ring Ring Site Web Officiel

Liens externes 
  Site officiel d'Orascom Telecom Algérie

Opérateur de télécommunications ayant son siège en Algérie
Opérateur de télécommunications